Il existe au moins deux rues baptisées Tournefort :
 Rue Tournefort (Paris), dans le  ;
 Rue Tournefort (Nantes), dans le centre-ville.

Tournefort Rue